Lidércfény – természeti jelenség
 Lidércfény – Thomas Hardy 1895-ben megjelent regénye
 Lidércfény – Louis Malle 1963-ban bemutatott filmje
 Lidércfény – Michael Winterbottom Thomas Hardy regénye alapján készült, 1996-ban bemutatott filmje